Fana kan syfta på:

 Fana – en variant av flagga
  Kyrkfana – ett standar i kyrkliga processioner
 Ryttarfana – en typ av svenskt kavalleriförband under 1500-talet
 Truppfana – ett militärt fälttecken
 Sovjetiska segerfanan – den fana som den 30 april 1945 hissades av den segrande Röda armén över Riksdagshuset i Berlin
 Fanbärare – en person som har till uppgift att bära en fana eller ett standar

Geografi
 Fana, Bergen, tidigare en kommun, numera en kommundel i Bergen, Norge
 Fana, Mali, en stad i Koulikororegionen i Mali

Se även
 Standar